

Patronyme 
Celaya est un nom de famille, notamment porté par :

 Gabriel Celaya (1911-1991), poète espagnol,
 Michel Celaya (1930-2020), joueur de rugby à XV français.

Toponyme 
 Celaya, ville du Mexique.

Étymologie 
Mot d'origine basque signifiant le plateau, le terrain plat. Aujourd'hui orthographié zelaia, le 'a' final étant équivalent à l'article défini le ou la.

Patronyme hispanique